Каталина Телегди (; 1492—1547) — венгерская дворянка, дочь королевского казначея Иштвана (Стефана) Телегди и его жены Маргит Бебек из Плешивца (ныне Словакия).

Семья 
Каталина вышла замуж за воеводу Трансильвании Иштвана Батори. В браке родилось восемь детей:
 Николай (упомянут в 1516 году)
 Каталина (упомянута в 1516 году)
 — маршалок дворный (? — 1563),
 София — жена Димитра Чаки из Кёрессега
 Анна, мать Елизаветы Батори — «Кровавой графини»
 Елизавета — жена Лайоша Пекри из Петровина и Ласло Керечели из Каньяфёльда
 Криштоф (1530 — 27 мая 1581) — князь трансильванский во время отсутствия брата Иштвана
 Иштван (Стефан) (27 сентября 1533 — 12 декабря 1581) — воевода Трансильвании, князь семигородский (трансильванский), король польский и великий князь литовский.

</center>

Ссылки

Источники 
 Derwich M. (red.), Polska. Dzieje cywilizacji i narodu. Монархия Ягеллонова 1399—1586, Wydawnictwo Dolnośląskie, Warszawa — Вроцлав 2003, , с. 227.

Дворянство Венгрии